Jasmatzi ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Anton Jasmatzi (eigentlich: Georgios Antoniou Iasmatzis; 1846–1922), griechisch-deutscher Tabakfabrikant

Siehe auch:
 Zigarettenfabrik Jasmatzi